Góra Mazurowa – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej
 Góra Mazurowa – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej